Vandkultur, hydrokultur og akvakultur er det at det at dyrke eller opdrætte organismer (f.eks. dyr, planter og alger). Der findes flere specialiseringer:
 Hydrokultur (botanik) – det at dyrke landplanter stort set uden jord, med rødderne delvis i plantenæringsrigt vand.
 Akvakultur (vandlevende organismer) – det at opdrætte vandorganismer – f.eks. vanddyr, vandplanter, alger i ferskvand, brakvand eller saltvand. Omfatter bl.a.:
 Havbrug
 Dambrug
 Fiskeopdræt
 Åleopdræt
 Akvaponi – kombinationen af hydrokultur og akvakultur. F.eks. kan affaldsstoffer fra fisk (bl.a. fosfat) genbruges af planter.
 Rodzonerensningsanlæg